Le tournoi de squash Apawamis Open 2003 est l'édition 2003 du Apawamis Open qui se déroule du 8 au  à Rye (New York). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 15 et il est doté de  de prix. Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Natalie Grinham s'impose face à Rebecca Macree.

Têtes de série

Tableau

Références 

2003
Squash en 2003
Sport dans l'État de New York en 2003
Sport en février 2003